König-Albert-Brücke ist die historische Bezeichnung folgender Brücken:

 Albertbrücke in Dresden (Bezeichnung von 1877)
 Blaues Wunder in Dresden (Bezeichnung von 1893 bis 1912)
 Alte Elsterbrücke in Plauen (Bezeichnung von 1880 bis 1945)
Siehe auch:
 Albert Bridge (London) 
 Charles-Albert-Brücke
 Brücke Alberthafen
 Pont Albert-Louppe